Волгоградская:

 Волгоградская — проектируемая станция метро в Екатеринбурге;
 Волгоградская — проектируемая станция метро в Казани.